Šćepanović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Šćepanović (* 1982), kroatischer Basketballspieler und -trainer
 Branimir Šćepanović (1937–2020), jugoslawischer Schriftsteller
 Vlado Šćepanović (* 1975), montenegrinischer Basketballspieler und -trainer
 Vučina Šćepanović (* 1982), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stepanovic